Pilgrim signifie  en anglais. Il peut également désigner :

Patronyme 

 Pilgrim, évêque de Passau en Bavière, Allemagne, de 971 à 991.
 Paul Pilgrim, ( – ) est un athlète américain, triple champion olympique ;
 Peace Pilgrim, ( - ) est une militante américaine pacifiste et végétarienne.

Toponyme 
 Pilgrim's Rest, localité du Mpumalanga en Afrique du Sud
 Centrale nucléaire de Pilgrim

Jeu vidéo 
 Pilgrim : Par le livre et par l'épée
Pilgrim 1 : Ace Combat 7 : Skies Unknown

Littérature 
 Je suis Pilgrim (I am Pilgrim), thriller d'espionage écrit par Terry Hayes ;
 Pilgrim, roman de Timothy Findley ;
 Pilgrims (short story collection), 12 nouvelles d'Elizabeth Gilbert ;
 Scott Pilgrim, série de comics écrite et dessinée par Bryan Lee O'Malley publiée chez Oni Press entre le  et le .
 Prix Pilgrim, prix littéraire de science-fiction

Musique

Groupes 
 Pilgrims, groupe de funk rock et rock alternatif espagnol, originaire de Valladolid
 , groupe américain des années 1990.
 Pilgrim, cover band de Queen originaire de Belgique

Chansons 
 Pilgrim, chanson de l'album Sweet Freedom d'Uriah Heep ;
 Pilgrim, chanson du groupe  américain  ;
 Pilgrim, chanson de l'album A Matter of Life and Death de Iron Maiden ;
 Pilgrim, chanson de l'album A Day Without Rain d'Enya.

Albums 
 The Pilgrim, album de Larry Gatlin
 The Pilgrim, album de Shaun Davey
 The Pilgrim, album de 
 The Pilgrim, album de 
 Pilgrim, album de Barry McGuire
 Pilgrim, album de 
 Pilgrim, album de Eric Clapton
 Come on pilgrim, album des Pixies

Divers 
 Pilgrim : Une marque danoise de bijoux et d'accessoires de mode pour hommes et femmes
 Pilgrim fathers, premiers colons venus d'Angleterre vers l'Amérique en 1620
 , une race d'oie domestique
 Le brick-goélette Pilgrim, bateau dans lequel embarque Dick Sand, personnage du roman Un capitaine de quinze ans de Jules Verne
 Le Pilgrim, bateau de type brick sur lequel embarqua Richard Henry Dana, Jr pendant deux ans et dont il tira le récit autobiographique Deux années sur le gaillard d'avant
 , personnage fictif du roman Abattoir 5 ou la Croisade des enfants ;
 Pilgrim : personnage dans la série télévisée Into the Badlands

Homonymie de titre
Patronyme anglais